Locket bezeichnet

 George Hazelwood Locket (1900–1991), britischer Arachnologe
 Locket (Schweden), Ort im Län Gävleborg in Schweden an der Ostkustbanan

Siehe auch:
 Lockett
 Lockette
 Loket